Luis III de Wurtemberg (; Stuttgart, 1 de enero de 1554-ibidem, 28 de agosto de 1593), apodado el Piadoso (der Fromme), fue un noble alemán. Fue el quinto gobernante del Ducado de Wurtemberg, desde 1568 hasta su muerte.

Biografía 
Siendo el único hijo varón superviviente del duque Cristóbal de Wurtemberg, fue su sucesor a su muerte el 28 de diciembre de 1568. Su gobierno primero se produjo bajo la tutela de su madre, Ana María de Brandeburgo-Ansbach, del duque palatino Wolfgang de Zweibrücken y de los margraves Jorge Federico de Brandeburgo-Ansbach y Carlos II de Baden-Durlach, en nombre del conde Heinrich von Castell.

Matrimonios 
Luis contrajo matrimonio dos veces. El 7 de noviembre de 1575 desposó a Dorotea Úrsula (20 de junio de 1559-19 de mayo de 1583), una hija del margrave Carlos II de Baden-Durlach.

Su segunda esposa fue Úrsula (24 de febrero de 1572-5 de marzo de 1635), una hija del conde palatino Jorge Juan I de Veldenz. En ambos matrimonios no hubo hijos.

Ancestros

Referencias 
  Otto von Alberti: Ludwig, Herzog von Württemberg. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 19. Duncker & Humblot, Leipzig 1884, p. 597 f.

Enlaces externos 

Nacidos en Stuttgart
Casa de Württemberg
Duques de Wurtemberg del siglo XVI